Второй военный округ был административным округом австралийской армии, охватывавший бо́льшую часть Нового Южного Уэльса, штаб располагался в Сиднее. Южной границей с 3-м военным округом была река Маррамбиджи, а западная часть штата вокруг Брокен-Хилла входила в состав 4-го военного округа. 

В марте 1939 года была принята новая региональная структура командования: 2-й военный округ был преобразован в Восточное командование, 5-й военный округ был преобразован в Западное командование, 1-й военный округ преобразовали в Северное командование, а 3-й, 4-й и 6-й военный округ были объединены в Южное командование. Это потребовало внесения законодательных изменений в Закон об обороне (1903 г.), которые вступили в силу в октябре 1939 г.

Ссылки

Литература 

 Оксфордский справочник по военной истории Австралии (Деннис, Питер; Грей, Джеффри ; Моррис, Юэн; Прайор, Робин; Боу, Жан) - ISBN 9780195517842;
 Австралия в войне 1939–1945 гг. (Лонг, Гэвин) - OCLC 18400892.

Военные округа Австралии
История Нового Южного Уэльса